Sierra Bermeja är ett berg i Spanien. Det ligger i provinsen Provincia de Almería och regionen Andalusien, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Toppen på Sierra Bermeja är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Sierra Bermeja är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Sierra Bermeja. Runt Sierra Bermeja är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tabernas,  km sydväst om Sierra Bermeja. Omgivningarna runt Sierra Bermeja är i huvudsak ett öppet busklandskap.

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Andalusien
Berg i Spanien 500 meter över havet eller högre
Artiklar med robotjusterad position